w Bośni i Hercegowinie
 Lokve – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie bośniacko-podrińskim, w gminie Foča-Ustikolina
 Lokve – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w mieście Čapljina
 Lokve – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie sarajewskim, w gminie Hadžići

 w Chorwacji
 Lokve – wieś w żupanii primorsko-gorskiej, w gminie Lokve
 Lokve – dzielnica Splitu, miasta w Chorwacji

 w Serbii
 Lokve – wieś w Wojwodinie, w okręgu południowobanackim, w gminie Alibunar

 w Słowenii
 Lokve – wieś w gminie Črnomelj
 Lokve – wieś w gminie Krško
 Lokve – wieś w gminie miejskiej Nova Gorica